David B. Samadi – chirurgo statunitense
 Mohammed Samadi – ex calciatore marocchino
 Salah Samadi – calciatore algerino